radna – członkini rady np. wybieralnych organów samorządowych
 Radna – wieś w Słowenii, w gminie Sevnica
 Radna – rzeka, dopływ Wschodniej